Eine orbitale Trägerrakete ist eine mehrstufige Rakete, die dem Transport von Menschen oder Nutzlasten in eine Erdumlaufbahn oder Fluchtbahn dient und somit ein System zum Betrieb von Raumfahrt ist. Die Nutzlast befindet sich meist unter einer Nutzlastverkleidung, die sie vor und während des Starts vor äußeren Einflüssen schützt. Je nach Typ werden Trägerraketen von einem Weltraumbahnhof, einem Flugzeug oder einem Schiff aus gestartet.

Verbreitung 

Mittels Trägerraketen wie der amerikanischen Atlas, Titan, Saturn und Falcon sowie der sowjetischen bzw. russischen Wostok, Woschod und Sojus und der chinesischen Langer Marsch 2 wurden und werden auch Menschen in den Weltraum befördert. Auch das ausschließlich bemannt startende amerikanische Space Transportation System, bestehend aus Space Shuttle, Tank und Boostern, war eine Trägerrakete.

Die einzigen im Einsatz stehenden europäischen Trägerraketen sind Ariane und Vega. Die Ariane befindet sich in der Ausbaustufe Ariane 5. Sie gehört zu den wenigen Raketentypen, die eine Doppelstartvorrichtung besitzen und somit für den gleichzeitigen Start von zwei großen Nutzlasten ausgelegt sind.

Die stärksten je gebauten Trägerraketen waren die US-amerikanische Saturn V und die sowjetische Energija. Die stärkste derzeit im Einsatz stehende Trägerrakete ist das im Auftrag der NASA gebaute SLS, das im November 2022 seinen Jungfernflug absolvierte. Die stärkste im Einsatz stehende russische Trägerrakete ist die Proton-M. Die stärkste europäische Trägerrakete ist die Ariane 5 ECA, und die stärkste chinesische Trägerrakete die Langer Marsch 5.

Übersicht heutiger Trägerraketen 
Diese Tabelle enthält alle im Einsatz stehenden orbitalen Trägerraketen sowie Raketen, die bereits einen Testflug in den Weltraum absolviert haben. Sonstige Raketenentwicklungsprojekte sind im Abschnitt Trägerraketenprojekte aufgeführt.

Stand: März 2023

Anbieter von Trägerraketenstarts 
 Antrix, Vermarkter der indischen Trägerraketen PSLV, GSLV, LVM3 und SSLV
 Arianespace, Vermarkter der Trägerraketen Ariane 5 und Vega
 Boeing Launch Services, Vermarkter der Delta IV an kommerzielle Kunden
 China Great Wall Industry Corporation, Vermarkter für chinesische Träger
 International Launch Services, Vermarkter der Trägerrakete Proton und zukünftig auch Angara
 Mitsubishi Heavy Industries, Vermarkter der Trägerrakete H-II
 Northrop Grumman Space Systems, Vermarkter der Trägerraketen Minotaur (steht für kommerzielle Starts nicht zur Verfügung), Pegasus, Minotaur-C und Antares
 Rocket Lab, Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der Trägerrakete Electron
 SpaceX, Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der Falcon 9 und Falcon Heavy sowie des Starship
 United Launch Alliance, Vermarktung und Startdurchführung der Atlas V, Delta IV und zukünftig auch Vulcan
 Virgin Galactic, Entwicklung, Betrieb und Vermarktung des LauncherOne

Wiederverwendbarkeit 
Die meisten heute gebauten Trägerraketen können nur einmal gestartet werden. Man bezeichnet sie deshalb auch als Wegwerfrakete oder Einwegrakete. Die Raketenstufen werden nach dem Ausbrennen abgetrennt, fallen zurück zur Erde und werden beim Wiedereintritt in der Atmosphäre zerstört. Oberstufen verbleiben oft für längere Zeit als Weltraummüll im Erdorbit.

Eine Ausnahme war das Space-Shuttle-System, bei dem die Feststoffbooster und der Orbiter wiederaufbereitet und mehrfach verwendet wurden. Lediglich der Außentank ging verloren. Die Booster der sowjetischen Energija-Rakete waren ebenfalls dafür ausgelegt, an Fallschirmen zu landen, allerdings wurde das Programm eingestellt, bevor dies getestet werden konnte.

Einen anderen Ansatz verfolgt das Unternehmen SpaceX mit den Trägerraketen Falcon 9 und Falcon Heavy. Hier erfolgt die Stufentrennung, bevor die Erststufe ausgebrannt ist. Sie landet anschließend, gesteuert von Gitterflossen, auf einer schwimmenden Plattform im Ozean (Autonomous spaceport drone ship) oder fliegt unter eigenem Antrieb zur Landezone und landet dort weich. Erstmals gelang dies beim Falcon-9-Flug 20 im Dezember 2015. Die Wiederverwendbarkeit wurde im März 2017 unter Beweis gestellt, als erstmals eine bereits geflogene Erststufe verwendet wurde. Als zweiter Hersteller begann Rocket Lab im Jahr 2020 mit Fallschirm-Landeversuchen einer wiederverwendbaren Erststufe für seine Rakete Electron.

Mittlerweile entwickeln verschiedene Hersteller ähnliche Systeme wie SpaceX. So sollen die New Glenn und die chinesischen Raketen Langer Marsch 8R und Hyperbola-2 über eine wiederverwendbare, senkrecht landende Erststufe verfügen. Auch die ArianeGroup arbeitet unter dem Namen Themis an einem solchen Projekt. Bei der Vulcan und der Prime soll hingegen nur die Triebwerkseinheit der ersten Stufe abgeworfen und erneut verwendet werden.

Mit der neuen zweistufigen Großrakete Starship strebt SpaceX erstmals eine vollständige Wiederverwendbarkeit an.

Einsatzstatistik

Starts nach Jahr 

Die relativ geringe Erfolgsquote im Jahr 2020 erklärt sich durch eine relativ hohe Zahl von Erstflügen neuer Raketenmodelle. Die Häufigkeit von Fehlschlägen ist dabei um ein Vielfaches größer als bei erprobten Raketentypen.

Die Starts verteilten sich wie folgt auf Länder, Trägerraketen und Startplätze:

Starts nach Ländern

Starts nach Raketenmodell

Starts nach Startplatz

Allzeitstatistiken nach Raketenmodell 
 Ariane 4
 Ariane 5
 Atlas V
 Falcon 9 und Falcon Heavy
 H-II
 Langer Marsch 2
 Langer Marsch 3
 Langer Marsch 4
 Mu
 Pegasus
 PSLV
 Scout
 Sojus und weitere R-7-Derivate (Molnija, Woschod, Wostok)
 Vega

Trägerraketenprojekte 
Die folgenden Trägerraketen sind seit mehreren Jahren in aktiver Entwicklung, und es liegen bereits Angaben zu den geplanten technischen Daten vor. Darüber hinaus gibt es weitere Raketenprojekte, die noch in einem frühen Stadium sind oder keinen Fortschritt mehr erkennen lassen.

Als frühestmöglicher Termin für einen ersten Flug in den Weltraum ist jeweils die Ankündigung des Raketenherstellers wiedergegeben. Solche Termine werden nur selten eingehalten; meist starten die Raketen ein oder mehrere Jahre später. Die H3 und die RS1 haben bereits je einen erfolglosen Startversuch absolviert.

Letzte Aktualisierung: März 2023

♲ Rakete mit wiederverwendbarer Erststufe
♲♲ vollständig wiederverwendbare Rakete

Stärkste Trägerraketen 
→ Rekorde der unbemannten Raumfahrt #Höchste Trägerraketennutzlasten

Siehe auch 
 Liste der Listen von Trägerraketenstarts

Einzelnachweise 

Rakete
Raumfahrttechnik

eo:Porta raketo